Mackinac of Mackinac Island, een eiland in de Amerikaanse staat Michigan
Mackinac County, een county in de Amerikaanse staat Michigan
Mackinac Island (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan